Het seizoen 2011/12 van de Franse Ligue 1 was het 74e seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie die van start ging op 6 augustus 2011 en eindigde op 20 mei 2012.

Gepromoveerde teams
Drie teams promoveerden uit de Ligue 2 voor de start van het seizoen:
 Evian Thonon Gaillard FC (kampioen)
 Ajaccio (tweede)
 Dijon FCO (derde)

Gedegradeerde teams
Drie teams degradeerden het vorige seizoen uit de Ligue 1:
 AS Monaco
 RC Lens
 AC Arles-Avignon

Teams

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 2011/12 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Montpellier HSC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Montpellier HSC, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach René Girard voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Zie ook
Coupe de la Ligue 2011/12
Coupe de France 2011/12

Competitievoetbal 2011/12
Frans voetbalseizoen